Альпартир (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вальдехалон. Занимает площадь 26,89 км². Население — 564 человека (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сарагосы